Откры́тые две́ри — название нескольких фильмов:
 Открытые двери — кинофильм Джанни Амелио 1990 года.
 Открытые двери — кинофильм Марины Сересески 2016 года.